Ло де Габријел има више значења:

 Ло де Габријел (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ло де Габријел (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику